__БЕЗКН__

Ursida (Урсида) је парворед псоликих звијери из инфрареда Arctoidea. Овај парворед сисара обухвата натпородицу Ursoidea и изумрли род Adracon.

Систематика

Класификација 
[† - ознака за изумрли таксон]
{|
|- style="vertical-align:top;"
|

Ранија класификација 
Ранија класификација парвореда Ursida:
 Парворед: Ursida
 Род: †Adracon
 Натпородица: Phocoidea
 Породица: Otariidae (ушате фоке)
 Породица: Phocidae (праве фоке)
 Натпородица: Ursoidea
 Породица: Ursidae (медведи)
 Породица: †Hemicyonidae (псолики медведи)
 Натпородица: †Amphicyonoidea
 Породица: †Amphicyonidae (медведолики пси)
|

Савремена класификација 
Савремена класификација парвореда Ursida:
 Парворед: Ursida
 Род: †Adracon
 Натпородица: Ursoidea
 Породица: Ursidae (медведи)
|}

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парвореда Ursida.

Види још 
 Класификација сисара
 Arctoidea

Референце

Спољашње везе